Le gouvernement Geórgios Papandréou peut désigner l'un des gouvernements de Geórgios Papandréou : 
Gouvernement Geórgios Papandréou I (-) ;
Gouvernement Geórgios Papandréou II (novembre-) ;
Gouvernement Geórgios Papandréou III (-).

Homonymie de gouvernement